Nollenbach ist ein Gewässername:
 Nollenbach (Ablach), rechter Zufluss der Ablach gegenüber Unterbichtlingen, Gemeinde Sauldorf, Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Nollenbach oder Unterägeribach, südwestlicher Zufluss des Ägerisees in Unterägeri, Kanton Zug
 Nollenbach (Kinzig), rechter Zufluss der Kinzig vor Schenkenzell, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Nollenbach (Niedereher Bach), linker Oberlauf des Ahbach-Zuflusses Niedereher Bach bis vor Niederehe, Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Nollenbach (Üßbach), linker Zufluss des Üßbachs oder Ueßbachs bei Filz,  Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz 

Nollenbach ist ein Ortsname:
 Nollenbach (Üxheim), Siedlungsplatz im Ortsteil Leudersdorf der Ortsgemeinde Üxheim, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz